El Grand Prix de Stuttgart 2011, oficialment conegut com a Porsche Tennis Grand Prix 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 34a edició del torneig i es va celebrar entre el 16 i el 24 d'abril de 2011 al Porsche Arena de Stuttgart, Alemanya.

L'alemanya Julia Görges va guanyar el segon títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2011
WTA Tour 2011